Il toponimo Pontebbana, che rimanda a Pontebba, può riferirsi a:

 Pontebbana, torrente del Canal del Ferro
 Strada statale 13 Pontebbana (Venezia – Tarvisio)
 Ferrovia Pontebbana (Udine – Tarvisio)